Betty steht für:
 Betty (Vorname), ein weiblicher Vorname – siehe dort auch Namensträgerinnen
 Betty (Fernbedienung), interaktive Fernbedienung aus der Schweiz
 BETTY (Band), US-amerikanische Rockband aus New York City
 Betty (Musical), englisches Musical von 1915
 Betty (Film), Film von Claude Chabrol (1992)
 Betty (Roman), Roman von Georges Simenon
 Betty (Buch), eine Fallbeschreibung der Kinder-Psychotherapeutin Anneliese Ude-Pestel
 Betty, alliierter Codename des japanischen Ganzmetall-Bombers Mitsubishi G4M im Zweiten Weltkrieg
 Betty (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Betty ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Betty (Garry Betty; 1957–2007), US-amerikanischer Unternehmer

Betty ist ein populärer Name von
 Victoria Eugenia (eigentlich Benita Jabato Muñoz, * 1933), spanische Tänzerin und Choreografin

Siehe auch:
 Betti
 Bettie